BLIK is een academisch studententijdschrift voor audiovisuele cultuur en een officiële uitgave van het departement Media- en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht. BLIK verschijnt driemaal per jaar en publiceert academische artikelen, (beeld)essays, interviews en columns op het gebied van audiovisuele cultuur. De redactie bestaat geheel uit studenten van het departement Media- en Cultuurwetenschappen. Abonnees bestaan uit studenten, docenten en alumni van de Universiteit Utrecht. Tevens is het tijdschrift los verkrijgbaar op verkooppunten in Utrecht, en via de website van BLIK. BLIK is op die manier een platform waar studenten kunnen leren hoe het redactie- en publiceerproces van een academisch tijdschrift werkt.

Ontstaan 
Stichting BLIK werd in 2004 opgericht door bachelorstudenten van de opleidingen Theater-, film- en televisiewetenschap (TFT, nu de opleiding Media en cultuur) en Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW). De eerste editie van het tijdschrift, het BLIK-'nulnummer', verscheen in september 2005 als promotiemiddel en werd uitgedeeld onder eerstejaars van de studies TFT en CIW. Toenmalig bachelorstudenten Joost Broeren en Asher Boersma waren de eerste hoofdredacteuren. Inmiddels is BLIK al toe aan zijn twaalfde jaargang.

Website 
In 2005 werd er gelieerd aan het tijdschrift tevens een website opgericht. Op de website verschijnen geregeld filmrecensies, korte artikelen over audiovisuele cultuur en interviews met academici, film- en programmamakers. Op die manier is BLIK ook een platform waar studenten kunnen leren films te recenseren.

Externe links 
 BLIKonline

Filmtijdschrift
Nederlands tijdschrift
Universiteit Utrecht